Monastero dei Cappuccini – Škofja Loka
Monastero dei Cappuccini – Messina
Monastero dei Cappuccini – Santa Croce di Aidussina

Pagine correlate

Chiesa dei Cappuccini
Convento dei Cappuccini